Буюклиева — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Буюклиева, Невена (1896—1966) — болгарская актриса.
 Буюклиева, Петя (род.1959) — болгарская певица.